Pada (Estland), een dorp in Estland, gemeente Viru-Nigula
 Pada (Indonesië), een bestuurlijke eenheid in Indonesië, provincie Oost-Nusa Tenggara
 Pada (rivier), een rivier in Noordoost-Estland